Rue kan syfta på följande:
 Rue, Somme, ort och kommun i departementet Somme, Frankrike
 Rue, Fribourg, ort och kommun i kantonen Fribourg, Schweiz